Николай Кулик:
 Кулик, Николай Васильевич (род. 1958) — украинский дирижёр, педагог, народный артист Украины.
 Кулик, Николай Филиппович (1927—2022) — советский и российский учёный в области лесного хозяйства.